Christian Wahnschaffe steht für:

 Christian Wahnschaffe (Roman), einen zweibändigen Roman von Jakob Wassermann

Verfilmungen von Urban Gad:
Christian Wahnschaffe 1. Teil: Weltbrand, siehe Weltbrand (1920)
Christian Wahnschaffe 2. Teil: Die Flucht aus dem goldenen Kerker, siehe Die Flucht aus dem goldenen Kerker (1921)